

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Porosłe – część miasta Brańsk
 Porosłe – kolonia wsi Eliaszuki w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka

Zobacz też 
 Porosło